Евгений Иванович Салов (род. 30 октября 1948) — российский государственный деятель. Председатель Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея с января 1996 по март 2001 года. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутат четырёх созывов в Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея. Член Союза писателей России. Заслуженный журналист Республики Адыгея. Кандидат философских наук.

Биография 
Родился 30 октября 1948 года в с. Айдинбулаг Нухинского района Азербайджанской ССР; окончил исторический факультет Ростовского государственного университета в 1973 году., факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и аспирантуру Московского государственного педагогического института по специальности «история» в 1989 г., Российскую академию государственной службы в 2000 году.

Ранние годы 
Родился в Азербайджане, в русском селе Родниковка, по-азербайджански Айдинбулаг (ясный родник). По национальности — русский. Детство провёл на хуторе Широчанка Ейского района Кубани. Писал стихи со второго класса. Отрочество и юность прошли в посёлке Первомайском Тульского района (ныне Майкопского).

Трудовая деятельность 
 с 1966 года работал электросварщиком, спортинструктором, комсоргом в Первомайском леспромхозе (пос. Первомайский Адыгейской автономной области);
 1967—1972 — литературный сотрудник, заведующий отделом районной газеты «Маяк»;
 1972—1973 — учитель истории и общестоведения в средней школе;
 1973—1974 — служба в Советской Армии оператором спецподразделения Ракетных войск стратегического назначения;
 1974—1976 — учитель истории и обществоведения Первомайской средней школы № 9;
 1976—1978 — заведующий отделом редакции районной газеты «Маяк» (Майкопский район);
 1978—1983 — старший корреспондент, заведующий отделом редакции областной газеты газеты «Адыгейская правда»;
 1979—1988 — ответственный секретарь областной организации Союза журналистов СССР;
 в 1986 году принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на Украине, (Майор запаса, заместитель командира полка гражданской обороны);
 1983—1992 — заместитель председателя (главный редактор) Адыгейского областного комитета по телевидению и радиовещанию;
 1992—1995 — заместитель председателя государственной телерадиокомпании Республики Адыгея;
 народный депутат Майкопского городского Совета (1985—1990).

На высших государственных должностях 
 депутат Верховного Совета Республики Адыгея (1991—1996);
 с ноября 1993 г. депутат Законодательного собрания (Хасэ) — Парламента Республики Адыгея,
 с июня 1995 г. — заместитель председателя Законодательного собрания (Хасэ) — Парламента Республики Адыгея;
 с декабря 1995 года был избран депутатом;
 январь 1996 — март 2001 — председатель Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея второго созыва;
 января 1996 — апрель 2001 — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, являлся заместителем председателя Комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии; был вице-президентом Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС);
 март 2001 — март 2006 - председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета Республики Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея третьего созыва
 март 2006 — март 2011 — председатель комитета по культуре, спорту, СМИ, и взаимодействию с общественными организациями Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея четвёртого созыва
 март 2011 — март 2016 (истекают полномочия) Председатель комитета по культуре, семьи и взаимодействию с общественными организациями Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея
 1-й секретарь Адыгейского республиканского комитета КПРФ.

Член Союза писателей; член Союза журналистов России, избирался секретарем Адыгейской областной и членом правления Краснодарской краевой организаций Союза журналистов СССР (1979—1988); член редколлегии журнала «Литературная Адыгея»; Заслуженный журналист Республики Адыгея. Автор  поэзии и прозы в том числе — «На Майкопском направлении», «Адыгея-Чернобыль: космический транзит», «Фрески», «Третий ангел», «Тиргатая Меотийская», «Журавлиный крик», «Заповедная граница», повестей «Калиновый яр», «Березовая тишина», «Девичий камень», «Ласковое лето», а также других рассказов и очерков, опубликованных в литературных сборниках и журналах.
Является членом Межреспубликанского союза «Чернобыль».

На выборах в Государственную думу Федерального Собрания РФ VII созыва (2016 год) баллотировался по 1 Адыгейскому одномандатному избирательному округу, Республика Адыгея.

Награды 
 Медаль «За спасение погибавших»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «Слава Адыгеи»,
 Почётным знаком Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея «Закон. Долг. Честь»,
 Почётной грамотой Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея.
 Знак МЧС «Участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС»

Семья, увлечения 
 Женат. Жена — учительница. Имеет дочь и сына. Увлечения: горный туризм, плавание, баскетбол, дачное садоводство. Владеет немецким языком.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

 
 
 Книги «На Майкопском направлении», «Адыгея-Чернобыль: космический транзит», «Заповедная граница», повестей «Калиновый яр», «Березовая тишина», а также рассказы и очерки, опубликованные в литературных сборниках и журналах

Ссылки 
 Совет Федерации
 КПРФ
 ГС-ХРА
 Российская государственная библиотека Официальный сайт
 Салов Е. И.
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/109697/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Большая биографическая энциклопедия Салов, Евгений Иванович]
 Салов Евгений Иванович Единый избирательный округ КПРФ

Депутаты Майкопского городского совета
Выпускники Кубанского аграрного университета
Персоналии:Краснодарский край
Члены КПСС
Ракетчики РВСН СССР и России
Политики по алфавиту
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Председатели Государственного совета Адыгеи
Представители Республики Адыгея в Федеральном Собрании РФ
Ликвидаторы Чернобыльской аварии